Lipa kan syfta på:

Geografi

Belarus 

 Lipa (Belarus), vattendrag, Homels voblast,

Tjeckien 

 Lípa (ort i Tjeckien, Vysočina), 
 Lípa (ort i Tjeckien, Zlín), 
 Česká Lípa, ort, Liberec, Okres Česká Lípa, 

Robotskapade Belarusförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar